Iwkowa (plaats), plaats in Polen
 Iwkowa (gemeente), gemeente in Polen